Региональная лига «Юг» () — в 1994—2012 годах — одна из трёх региональных лиг футбола в Германии.

Региональная лига «Юг» представляла собой четвёртый сверху уровень в немецкой системе футбольных лиг, управлялась DFB ( — Германской Футбольной Ассоциацией), являясь высшей региональной лигой в южной части Германии. Основана решением Германского футбольного союза в 1994 году, упразднена согласно решению DFB от октября 2010 года. Клубы распределены между Региональной лигой «Юг/Юго-Запад» и Региональной лигой «Бавария».

Победители 

Первое и второе места лиги:

Source:
 В 1997 году клуб SpVgg Greuther Fürth, занявший второе место, также перешел в лигу выше.
 В 1999 году клуб Kickers Offenbach, занявший второе место, также перешел в лигу выше.
 С 2001 по 2008 годы клубы, занимавшие второе место, всегда переходили в лигу выше. При этом в 2001 году Швайнфюрт 05 (3-е место) завоевал право на повышение в лиге, так как фарм-клуб «Штутгарта», согласно правилам, не мог играть в высших лигах.
 в 2004 году (3-е место) завоевал право на повышение в лиге, так как фарм-клуб мюнхенской «Баварии», согласно правилам, не мог играть в высших лигах.

Занятие мест в лиге в 1994—2010 гг 
Следующие клубы играли в этой лиге и в итоге сезона заняли следующие позиции:

Source: 

 BL обозначает, что клуб в этом сезоне играл в Бундеслигах — неважно, в Первой, Второй или Третьей лиге (с 2008 г.).
 RL обозначает, что клуб в этом сезоне играл в региональной лиге.
 клубы не из Баварии, Гессена и Баден-Вюртемберга, помечены звездочкой.
 1 ФК «Аугсбург» в 2000 году потерял лицензию и вылетел в Оберлигу
 ² фарм-клуб ФК «Карлсруэ» вылетел в Оберлигу в 2000 из-за того, что основной клуб опустился до уровня этой Регионаллиги.
 ³ ФК «Байройт» в 2006 году потерял лицензию и вылетел в Оберлигу.
 4 ФК «Мангейм» был выведен в 2002 году из лиги.
 5 ФК «Фестенбергсгройт» слился в 1996 году с ФК «Фюрт», чтобы в итоге образовать ФК «Гройтер Фюрт»
 6 ФК «Виктория Ашшафенбург» был выведен в 2009 году из лиги.
 7 ФК «Ройтлинген» в 2010 году объявил о своей финансовой несостоятельности и был выведен из лиги.

Примечания

Ссылки 
 Official DFB website on Regionalliga football
 Football results and tables from Germany

Региональная лига Германии по футболу